Reijo Leppänen (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1969, il débute en senior dans la SM-sarja avec le TuTo Turku, son club formateur. Il signe au TPS Turku en 1975 pour la première saison de la SM-liiga. L'équipe remporte le Kanada-malja 1976. De 1987 à 1990, année de sa retraite sportive, il évolue dans les divisions inférieures avec le Kiekko-67.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1980 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 1980 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1981 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1981 : remporte le Trophée Veli-Pekka-Ketola.
 1982 : remporte le Trophée Veli-Pekka-Ketola.
 1982 : remporte le Trophée Aarne-Honkavaara.
 1982 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 1985 : remporte le Trophée Raimo-Kilpiö.
 1985 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1968-1969|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1969-1970|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 22|| 6|| 7|| 13|| 0|| || || || || 
|-
| 1970-1971|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 22|| 3|| 9|| 12|| 4|| || || || || 
|-
| 1971-1972|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 32|| 13|| 11|| 24|| 2|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 36|| 26|| 15|| 41|| 18|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| TuTo Turku|| SM-sarja|| 35|| 20|| 18|| 38|| 6|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| TPS Turku|| SM-liiga|| 36|| 17|| 12|| 29|| 20|| 4|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 1976-1977|| TPS Turku|| SM-liiga|| 33|| 11|| 21|| 32|| 14|| 8|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 1977-1978|| TPS Turku|| SM-liiga|| 36|| 10|| 13|| 23|| 4|| 8|| 2|| 0|| 2||2 
|-
| 1978-1979|| TPS Turku|| SM-liiga|| 36|| 24|| 13|| 37|| 8|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 1979-1980|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 29|| 39|| 68|| 14|| 6|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 1980-1981|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 31|| 45|| 76|| 12|| 7|| 5|| 6|| 11|| 4
|-
| 1981-1982|| TPS Turku|| SM-liiga|| 34|| 33|| 37|| 70|| 10|| 7|| 5|| 6|| 11|| 2
|-
| 1982-1983|| TPS Turku|| SM-liiga|| 34|| 25|| 24|| 49|| 12|| 3|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 1983-1984|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 16|| 28|| 44|| 12|| 10|| 6|| 5|| 11|| 2
|-
| 1984-1985|| TPS Turku|| SM-liiga|| 35|| 28|| 26|| 54|| 8|| 10|| 5|| 7|| 12|| 0
|-
| 1985-1986|| TPS Turku|| SM-liiga|| 36|| 19|| 20|| 39|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1986-1987|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 14|| 20|| 34|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1987-1988|| Kiekko-67 || II divisioona|| 28|| 29|| 59|| 88|| 8|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Kiekko-67 || I divisioona|| 31|| 29|| 58|| 87|| 6|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Kiekko-67 || I divisioona || 41|| 18|| 35|| 53|| 11|| || || || ||

Au niveau international 

| 1970 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 5|| 4|| 9|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1982 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 4|| 6|| 4|| +1|| align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en novembre 1951
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du TuTo Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola